Chapelle Sainte-Marie-Madeleine est un nom porté par plusieurs édifices religieux :
 la chapelle Sainte-Marie-Madeleine d'Abriès-Ristolas, en France, dans les Hautes-Alpes ;
 la chapelle Sainte-Marie-Madeleine d'Arvieux, en France, dans les Hautes-Alpes ;
 la chapelle Sainte-Marie-Madeleine de Dingli, à Malte ;
 la chapelle Sainte-Marie-Madeleine de Guirande, en France, à Felzins dans le Lot ;
 la chapelle Sainte-Marie-Madeleine de Quinquenevent, en France, à Machecoul en Loire-Atlantique.

Voir aussi 
 Voir la catégorie 
 
 

MarieMadeleine
~MarieMadeleine